Zhaotan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhaotan (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Zhaotan (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar